Fittig:
 (Wilhelm) Rudolph Fittig (1835, Hamburg; † 1910, Straßburg), deutscher Chemiker
 die Wurtz-Fittig-Synthese